SWS steht als Abkürzung für:

 eine mögliche Form des Kongruenzsatzes
 Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek
 Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren-Zürich
 schwerer Wehrmachtschlepper – sWS
 Semantic Web Services Webservices, die über ihre rein syntaktische Schnittstellenbeschreibung hinaus mit semantischen Inhalten angereichert werden, um ihr Auffinden (Discovery), Auswählen (Selection), Ausführen (Invocation) und ihre Komposition mit anderen sowie diverse andere Aspekte zu erleichtern
 Semesterwochenstunde, wird an Hochschulen benutzt, um den Zeitaufwand des Studenten für eine Lehrveranstaltung anzugeben oder das Lehrdeputat des Dozenten zu messen
 Sleeping with Sirens, US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 Software-Schule Schweiz, Teil der Berner Fachhochschule
 Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft (Österreich)
 die Stadtwerke Solingen
 Studentische Nachhaltigkeitswoche Schweiz
 Studierendenwerk Stuttgart
 Südwestdeutsche Salzwerke AG
 SüdWestStrom, ein Stadtwerke-Kooperationsunternehmen
 SWS Schulen für Wirtschaft und Sprachen, Schweiz
 SWS Stadtwerke Stralsund GmbH

SWS